Derek Riordan – calciatore scozzese
 Fergus Riordan – attore spagnolo
 Mike Riordan – ex cestista statunitense
 Patrick William Riordan – arcivescovo cattolico canadese naturalizzato statunitense
 Rick Riordan – scrittore statunitense